

Sigle 
 Bangalore Institute of Technology
 Bhilai Institute of Technology - Durg
 Bilateral Investment Treaty, ossia Trattato bilaterale per gli investimenti
 Birla Institute of Technology - Mesra
 Borsa Internazionale del Turismo
 Bureau International du Travail, ossia il segretariato dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro
 Bhubaneswar Institute of Technology
 Business income tax

Codici 
 BIT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Baitadi  (Nepal)
 bit – codice ISO 639-3 della lingua berinomo

Videogame 

 Bit – creatura del mondo di Hyrule nella saga di Zelda, appare nel secondo capitolo NES Zelda II: The Adventure of Link

Informatica e teoria dell'informazione 
 Bit – da "binary digit": unità di misura dell'informazione nella teoria dell'informazione

Musica 
 Bit – album del cantautore Daniele Groff pubblicato nel 2001

Televisione 
 Bit – programma televisivo del 1984 su Italia 1

Altro 
 Bit – gruppo etnico stanziato nei villaggi di confine tra Laos e Cina
 Bit – gruppo culturale giovanile
 Bit – unità di conto nelle valute di diversi paesi
 Bit – rivista italiana di informatica